Ortis ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Florez Ortis (1952–1992), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jean Ortis, spanischer Bildhauer
 Venanzio Ortis (* 1955), italienischer Langstreckenläufer